Yacanto hace referencia a:

 Yacanto, localidad del departamento Calamuchita, provincia de Córdoba, Argentina; 
 San Javier y Yacanto, municipio del departamento San Javier, provincia de Córdoba,  Argentina; o
 Yacanto álbum de la banda argentina El Bordo.